Jméno Josef Vaněk nosí nebo v minulosti nosilo více osob:

 Josef Vaněk (politik) (1887–1944) – československý politik a starosta Třebíče
 Josef Vaněk (podnikatel) (1898–1943) – český podnikatel, vynálezce a odbojář
 Josef Vaněk (zahradní architekt) (1888–1968) – majitel rozlehlých školek a zahradnictví v Chrudimi
Josef Vaněk (architekt) (1932–1999) – český architekt, autor tzv. šumperáku